Biancone steht für:

 Biancone, Weißweinsorte auf der Insel Korsika, Frankreich

Biancone ist der Familienname folgender Personen:

 Giulian Biancone (* 2000), französischer Fußballspieler
 Peter Franz Biancone (1797–1874), deutscher Kaufmann und Reeder